Glatt může být
 Glatt (Neckar) – přítok Neckaru
 Glatt (Rýn) – přítok Rýna
 Glatt (Thur) – přítok Thuru

Externí odkazy